Jubileu (catolicismo) — comemoração da Igreja Católica, celebrada num Ano Santo
 Jubileu Compostelano — comemoração católica celebrada na cidade espanhola de Santiago de Compostela nos anos em que o dia de Santiago (25 de julho) calha num domingo
 Jubileu (Torá) — o 50º ano, que termina a semana de semana de anos dos anos de jubileu
 Livro dos Jubileus — texto apócrifo do Antigo Testamento

Desambiguações de religião